Ове Экебьерг (, род. 3 марта 1934, Копенгаген) — датский шахматист, гроссмейстер ИКЧФ (1987).

Участник чемпионата Дании 1967 г.

Добился больших успехов в заочных шахматах.

Победитель 10-го чемпионата Европы по переписке (1972—1977 гг.). Участник дележа 3-го места на 5-м чемпионате Европы по переписке (1967—1972 гг.; бронзовую медаль получил другой участник). Также участвовал во 2-м чемпионате Европы (1964—1967 гг.).

Серебряный призер 14-го чемпионата мира по переписке (1994—2000 гг.). Также участвовал в 9-м и 16-м чемпионатах мира.

Звание гроссмейстера ИКЧФ получил за 2-е место в мемориале Ю. Нильсена (1985—1990 гг.).

Работал в банке «Handelsbank Kopenhagen».

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии О. Экебьерга в базе Chessgames
 Личная карточка О. Экебьерга на сайте 365Chess
 Личная карточка О. Экебьерга на сайте ИКЧФ

 Шахматисты Дании
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Гроссмейстеры ИКЧФ